De cottiske Alper (fransk: Alpes Cottiennes; italiensk: Alpi Cozie) er en bjergkæde i de sydvestlige områder af Alperne.

De danner grænsen mellem Frankrig (Hautes-Alpes og Savoie) og Italien (Piemonte). Maddalena-passet adskiller den fra de De maritime Alper.

På den anden side af Col du Mont Cenis ligger De grajiske Alper og på den anden side af Col du Galibier ligger Dauphiné-Alperne. Fréjustunnelerne mellem Modane og Susa er en vigtig transportforbindelse mellem Frankrig (Lyon, Grenoble) og Italien (Torino).

I de Cottiske Alper ligger kilderne til floderne Durance og Arc og deres bifloder på den franske side. På den italienske side er kilden til floderne Dora Riparia og andre bifloder til Po.

Bjergtoppe 

De højeste toppe i De cottiske Alper er:

Bjergpas 
Bjerpas i De cottiske Alper er:

Kildehenvisninger

Eksterne henvisninger 

Alperne
Bjerge i Europa